В авиации — механическое устройство (узел), предназначенное для:
 установки на фюзеляж/крылья  летательного аппарата подвески вооружения и/или установки подвесного топливного бака;
 перевозки грузов вертолетами вне фюзеляжа, в том числе при производстве строительно-монтажных работ (см. внешняя подвеска вертолёта, вертолёт-кран).